Бидерманнсдорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Мёдлинг.  Население составляет 2911 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 8,94 км². Официальный код  —  3 17 02.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Беатрикс Далос (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 АПС занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии